Эшколь () - многозначный термин:

 Эшколь  — региональный совет в Южном округе Израиля, на севере пустыни Негев.
 Эшколь — электростанция в Израиле, расположенная в северной промышленной зоне Ашдода

Фамилия 
Эшколь — фамилия.

 Эшколь, Леви () (1895—1969) — четвёртый премьер-министр Израиля в (1963—1969).
 Эшколь, Мириам - общественный деятель, библиотекарь